Ženská dvouhra Ladies Open Lausanne 2022 probíhala okolo poloviny července 2022. Do singlové soutěže lausannského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyni titulu, Slovinku Tamaru Zidanšekovou, vyřadila v úvodním kole Anna Kalinská. 

Jedenadvacetiletá Švýcarka Simona Waltertová startující na divokou kartu na úvod přehrála světovou sedmičku Danielle Collinsovou, která v tiebreaku rozhodující sady neproměnila tři mečboly. Waltertová tak poprvé v kariéře porazila členku první světové desítky. Přes vyřazení ve druhém kole s Bucșovou se v následném vydání žebříčku posunula na nové maximum, když jí patřila 136. pozice.

Vítězkou se stala 31letá Chorvatka Petra Martićová, jež ve finále za 89 minut zdolala o deset let mladší srbskou kvalifikantku Olgu Danilovićovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které po triumfu na Istanbul Cupu 2019 představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour. Poměr vzájemných utkání Chorvatka srovnala na 1–1. Na žebříčku se Martićová posunula o třicet míst výše na 55. místo a Danilovićová těsně za první světovou stovku, na 106. příčku.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

WTA Swiss Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2022
WTA Tour 2022